Арисијачи има више значења:

 Арисијачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Арисијачи, Ел Тереро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Арисијачи (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику